Droege ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Droege (1863–1930), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Droege (1929–1993), deutscher Historiker 
 Heinrich Droege (1933–2011), deutscher Fernmeldetechniker, Gewerkschafter und Schriftsteller
 Michael Droege (* 1973), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Oscar Droege (1898–1983), deutscher Künstler
 Peter Droege (* 1952), deutscher Architekt, Raumplaner, Stadtplaner, Präsident von Eurosolar
 Walter P. J. Droege (* 1952), deutscher Investor, Unternehmensberater und Unternehmer, siehe auch Droege Group
 Wolfgang Droege (1949–2005), kanadisch-deutscher Rechtsextremist

Droege steht zudem für:
 Droege International Group, eine Unternehmensberatung

Siehe auch:
 Dröge (Begriffsklärung)